Барро () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Входит в район Понтеведра (комарка). Занимает площадь 37,7 км². Население — 3642 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Barro, Rias Baixas

Муниципалитеты Понтеведры